Dit is de wereldranglijst van oktober 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 oktober 2007.

Mannen 10